Заречье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 45 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Ивняк, Низовка, Бушуиха.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района